Вилада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 22,34 км². Население — 516 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Instituto de Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны